La Toma puede referirse a:

 La Toma, municipio de la Argentina;
 La Toma, documental sobre las empresas recuperadas en Argentina.